Bojan Magazin, slovenski hokejist in hokejski trener, * 7. avgust 1961, Jesenice.

Magazin je bil dolgoletni hokejist kluba HK Acroni Jesenice, v sezoni 1990/91 je igral za KHL Medveščak
v jugoslovanski ligi, ob koncu kariere pa tri sezone za DEK Klagenfurt in eno za EHC Althofen. Za jugoslovansko reprezentanco je igral na Svetovnem prvenstvu 1991, kjer na sedmih tekmah ni dosegel točke, za slovensko reprezentanco pa je igral na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je na sedmih tekmah dosegel šest podaj.

Po končani karieri je kot trener deloval pri več avstrijskih nižjeligaških klubih, 23. februarja 2012 pa je prevzel vodenje kluba HK Acroni Jesenice, kjer je zamenjal Heikkija Mälkiäja.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 0
| 6
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEK Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 26
| 4
| 10
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEK Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 28
| 3
| 6
| 9
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| DEK Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 22
| 0
| 3
| 3
| -11
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Althofen
| Avstrijska 4. liga
| 01/02
|
| 
| 1
| 7
| 8
| 
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 134
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti DEK Klagenfurt
Hokejisti EHC Althofen
Slovenski hokejski trenerji
Trenerji HK Jesenice
Jeseniški športniki